Васи́лий Кузьми́ч Аку́линцев (21 марта 1916 — 28 марта 1993) — советский государственный и партийный деятель. Член КПСС с 1944 года; первый секретарь Карагандинского обкома КП Казахстана (1968—1979).

Биография 
Родился в крестьянской семье. Русский.

Окончил Магнитогорский горно-металлургический институт (1941 г.) и ВПШ при ЦК ВКП(б) (заочно) (1947 г.).

В 1931—1941 гг. — на комсомольской, профсоюзной и хозяйственной работе в г. Магнитогорске. С 1939 г. — плановик Металлостроя треста «Магнитострой».

С 1941 г. — технолог, начальник смены блюминга Златоустовского металлургического завода.

С 1944 г. на партийной и руководящей хозяйственной работе.
 1950—1951 первый секретарь Енакиевского горкома КП(б) Украины,
 1952—1956 — заведующий отделом ЦК КП Туркменистана,
 1956—1961 — секретарь ЦК КП Туркменистана,
 1961—1962 — председатель СНХ Туркменской ССР,
 1962—1965 — заместитель председателя Среднеазиатского бюро ЦК КПСС,
 1965—1968 — инспектор ЦК КПСС.

В 1968—1979 гг. — первый секретарь Карагандинского обкома КП Казахстана.
1979-1980-непродолжительное время работал и. о.начальника управления угольной промышленности комбината Карагандауголь, затем работал в отделе кадров минуглепрома СССР до пенсии.
Член ЦК КПСС в 1971—1981 гг. Член КПСС с 1944 г.
Депутат Верховного Совета СССР: Совета Национальностей от Туркменской ССР (6 созыв, 1962—1966) и Казахской ССР (9 созыв, 1974—1979); Совета Союза от Карагандинской области (8 созыв, 1970—1974). В Верховный Совет 9 созыва избран от Железнодорожного избирательного округа № 136 Казахской ССР, член Комиссии по строительству и промышленности строительных материалов Совета Национальностей.

С 1979 г. на пенсии.

Похоронен в Москве на Троекуровском кладбище.

Источники 
 az-libr.ru/index.shtml?Persons&000/Src/0004/20c9f614

Примечания 

Выпускники Магнитогорского технического университета
Выпускники Высшей партийной школы при ЦК КПСС
Секретари ЦК КП Туркменской ССР
Члены ЦК КПСС
Первые секретари Енакиевского горкома КП Украины
Первые секретари Карагандинского обкома КП Казахстана
Депутаты Совета Союза от округов Казахской ССР
Депутаты Совета Национальностей от Туркменской ССР
Депутаты Совета Национальностей от Казахской ССР
Депутаты Совета Национальностей 9-го созыва
Депутаты Совета Союза 8-го созыва
Депутаты Совета Национальностей 6-го созыва
Похороненные на Троекуровском кладбище
Депутаты Верховного Совета СССР 10-го созыва
Инспекторы ЦК КПСС
Делегаты XXII съезда КПСС
Члены Комиссии по строительству и промышленности строительных материалов Совета Национальностей
Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС